Keo puede referirse a:

 El satélite KEO;
 Ta Keo, también conocido como Preah Keo, templo hinduista de Camboya;
 Keo, ciudad en Estonia y
 Keo, pueblo en Estados Unidos.